Международный музыкальный совет (ММС) (, ) был создан при ЮНЕСКО в 1949 году в качестве консультативного органа в области музыки. Он расположен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и является независимой международной неправительственной организацией, объединяющей различные профессиональные и любительские музыкальные организации. Основная цель совета — способствовать созданию музыки во всех странах мира.

В настоящее время ММС состоит из 76 национальных комитетов, 34 международно признанных организаций и 35 отдельных представителей музыкального искусства и почётных членов, избранных из числа известных исполнителей, композиторов и педагогов. Он представлен в виде региональных советов в Европе, Африке, Арабском мире, Северной и Южной Америе, Азии, Австралии и Океании. Задачей этих советов является разработка и внедрение программ в соответствии с региональными интересами членов ММС. Через региональные советы ММС поддерживает связи более чем  с 1000 музыкальных организаций по всему миру.

Одной из наиболее известных мероприятий ММС является ежегодная «трибуна» композиторов, предлагающая представителям вещательных организаций возможности обмена и публикации произведений современной классической музыки. Помимо этого, ММС является инициатором введения Международного дня музыки, который празднуется 1 октября каждого года.

Российский национальный музыкальный совет 
 на III Международной конференции «Музыкальное образование и воспитание в России, странах СНГ и Европы в XXI веке. Состояние и перспективы» в Санкт-Петербурге была принята резолюция, согласно которой функции Российского национального музыкального совета временно делегировались РОСИСМЕ — Российской общенациональной секции ИСМЕ (Международного общества музыкального образования). РОСИСМЕ выступала в этой роли в течение 10 лет. С 2017 эта роль была перенята Российским Музыкальным Союзом, который c 10 марта 2017 является членом Международного музыкального совета (IMC) и Европейского музыкального совета (EMC).

Президенты ММС 
 Эмили Акуно (2017—), Кения
 Поль Дюжарден (2013—2017), Бельгия
 Франс де Рёйтер (1998—2001) (2009—2013), Нидерланды
 Ричард Леттс (2005—2009), Австралия
 Кифа Фахури (2001—2005), Иордания
 Хорди Роч (1994—1997), Испания
 Эскиль Хемберг (1992—1993), Швеция
 Лупвиши Мбуямба (1988—1991), Заир
 Марлос Нобре (1986—1987), Бразилия
 Готфрид Шольц (1984—1985), Австрия
 Барри Брук (1982—1983), США
 Фрэнк Каллауэй (1980—1981), Австралия
 Джон Питер Ли Робертс (1978—1979), Канада
 Иегуди Менухин (1969—1975), США
 Нараяна Менон (1967—1968) (1976—1977), Индия
 Владимир Федоров (1965—1966), Франция
 Марио Лаброка (1959—1964), Италия
 Доминго Санта-Крус (1957—1958), Чили
 Стюарт Уилсон (1954—1956), Великобритания
 Алексис Ролан-Манюэль (1950—1953), Франция

Примечания

Ссылки 
 The IMC's website

Музыкальные организации
Неправительственные организации
ЮНЕСКО